Ла Мина има више значења:

 Ла Мина (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Мина (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Мина (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Мина (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Мина (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Мина (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Мина (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Мина (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Мина (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Мина, Ел Сарносо (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Мина (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Мина (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Мина (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Мина (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Мина (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Мина (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Мина, Лас Фабрикас (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Мина, Лас Хојас (Уизуко де лос Фигероа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Мина (Малиналтепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Мина (Кечултенанго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Мина (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Мина (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мина (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мина (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мина (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мина (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мина (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Мина (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Мина (Алваро Обрегон), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Мина (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Мина (Котиха), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Мина (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Мина (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Мина (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Мина (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Мина, Ранчо ла Мина (Ваутла де Хименез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Мина (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Мина (Сан Антонино ел Алто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Мина (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Мина, Ондинас (Сантијаго Ханика), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Мина (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Мина (Тлакуилотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Мина (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Мина (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Мина (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Мина (Сиудад Фернандез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Мина (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Мина (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Мина (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Мина, Ретирос Еспиритуалес (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Мина (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Мина (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Мина (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Мина (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Мина (Наранхос Аматлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Мина, Гиљермо Кастро Сервантес (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Мина (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Мина (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Мина (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Мина (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Мина (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Мина (Тлачичилко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Мина (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ла Мина, Хесус Медина (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику